

Юстинівка (Юстинувка) — село в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Юстинувка — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства